David Nalbandian era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jarkko Nieminen ha battuto in finale Kristian Pless 6–7, 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Kristian Pless (finale)
  Irakli Labadze (quarti di finale)
  José Acasuso (secondo turno)
  Danai Udomchoke (terzo turno)
  Guillermo Coria (secondo turno)
  Éric Prodon (primo turno)
  Jarkko Nieminen (campione)
  Phillip King (quarti di finale)

  Todor Enev (terzo turno)
  Mardy Fish (quarti di finale)
  Joachim Johansson (primo turno)
  Nicolas Mahut (semifinali)
  Andy Roddick (primo turno)
  Maximillian Abel (terzo turno)
  Levar Harper-Griffith (terzo turno)
  Mario Ančić (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1999